Die Saison 2008/09 der Volleyball-Bundesliga begann am 11. Oktober 2008 und endete am 2. Mai 2009. Als Titelverteidiger traten die Rote Raben Vilsbiburg an. Die Aufsteiger Aachen, Chemnitz und Stuttgart spielten alle zum ersten Mal in der höchsten deutschen Spielklasse. Beim VC Olympia spielte die Juniorinnen-Nationalmannschaft „außer Konkurrenz“ mit.
In der Saison 2008/09 gab es auf Grund der Aufstockung auf 14 Mannschaften keine Endrunde mehr. NA.Hamburg wurde parallel zum Hauptsponsor im Februar 2009 in VT Aurubis Hamburg umbenannt.

Deutscher Meister wurde der Schweriner SC, absteigen mussten die Fighting Kangaroos Chemnitz.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele der Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabelle

Legende

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga Frauen Archiv
Ranglisten 2009 (PDF-Datei; 408 kB)
DVL.tv – das Internet-TV der Bundesliga

2008/09
Volleyballsaison 2008/09